La Qazaqstan Kubogy 2020 sarebbe dovuta essere la 29ª edizione della Coppa del Kazakistan, non disputata a causa della pandemia di COVID-19 del 2019-2021.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Voci correlate 
 Qazaqstan Prem'er Ligasy 2020
 Birinşi Lïga 2020

Collegamenti esterni 
 

Edizioni della Coppa del Kazakistan
Calcio nel 2020